Laurence Irving (dramaturg) (1871-1914)
 Laurence Irving (artdirector) (1897-1988), zoon van bovenstaande